Grupp B i Copa América 2015 var en grupp i det sydamerikanska mästerskapet Copa América som spelas i Chile under juni 2015. Gruppen bestod av lag från fyra nationer: Uruguay, Paraguay, Argentina och det inbjudna laget Jamaica. De fyra lagen mötte alla varandra en gång vardera, vilket innebar tre omgångar per lag. Den första gruppspelsomgången spelades den 13 juni, den andra den 16 juni och den tredje den 20 juni 2015. Matcherna spelas på tre olika arenor under gruppspelets gång - Estadio Sausalito i Viña del Mar, Estadio Regional de Antofagasta i Antofagasta samt Estadio La Portada i La Serena.

Poängtabell

Matchresultat

Uruguay mot Jamaica

Argentina mot Paraguay

Paraguay mot Jamaica

Argentina mot Uruguay
Matchen mellan Argentina och Uruguay spelades tisdagen den 16 juli på Estadio La Portada i La Serena, Coquimbo. Detta var lagens 181:a interna match i clásico del Río de la Plata (Rioplatensiska klassikern). Lagen möttes senast i Copa América under föregående mästerskap, utslagsspelet 2011 i Argentina, då Uruguay slutade som segrare efter straffsparksläggning.

Argentina vann matchen efter ett nickmål av Sergio "Kun" Agüeroi den 56:e spelminuten. Lionel Messi blev utsedd till matchens bäste spelare, som sågs av  åskådare.

Uruguay mot Paraguay

Argentina mot Jamaica

Referenser

Grupp B
2015 i Chile